Beana är ett släkte av fjärilar. Beana ingår i familjen trågspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trågspinnare
Beana